Lachnaia orientalis  — вид  из подсемейства . Встречается на севере Греции.

Ссылки 
 Wydział Nauk Biologicznych 

Клитрины
Животные, описанные в 1882 году